5-я церемония вручения наград Национальной кинопремии «Ак Илбирс» за 2015 год состоялась 13 мая 2016 года в кинотеатре Манас. Как и прежде, лауреаты почетных наград кинопремии были объявлены заранее в СМИ . Имена победителей в других номинациях были озвучены в ходе торжественного вручения наград.

Специальные призы 
 Лауреатом в номинации «За выдающийся вклад в национальный кинематограф» стал Народный артист Кыргызской Республики, кинооператор и режиссёр Нуртай Борбиев

 Обладателем почетной награды «За вклад в мировой кинематограф» стала советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР — Наталья Аринбасарова

 В номинации «Лучший фильм Центральной Азии» приз завоевала кинокартина узбекского режиссёра Ёлкина Туйчиева «Дом для русалок»

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 10/11: «Сутак (Небесное кочевье)»
 0/9: «Асман алдында (Под небесами)»
 1/7: «Биртууганчик»
 0/5: «Арзы»
 0/3: «Разаков»

См. также 
 Национальная кинопремия Ак Илбирс

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Сутак» стал триумфатором кинопремии «Ак илбирс»
 Фильм «Сутак» завоевал больше всего наград в кинопремии «Ак илбирс-2016»
 Стали известны имена победителей национальной кинопремии «Ак Илбирс-2016»
 На соискание Национальной кинопремии «Ак Илбирс-2016» поступило 38 заявок
 Национальная кинопремия Ак Илбирс — 2016: гости из Центральной Азии
 5-я ежегодная кинопремия АК-ИЛБИРС-2016
 В Бишкеке вручили Национальную кинопремию «Ак Илбирс-2016»
 В Бишкеке назвали имена победителей Национальной кинопремии «Ак Илбирс-2016»
 Красная дорожка и вручение национальной кинопремии «Ак Илбирс»
 Картина «Сутак» получила 10 премий «Ак илбирс»
 Стали известны фильмы-номинанты на кинопремию Ак Илбирс 2016
 В Бишкек на церемонию кинопремии «Ак Илбирс» прибыла Наталья Аринбасарова
 Премию «Ак Илбирс» «За вклад в мировой кинематограф» получит Наталья Аринбасарова
 Премию Ак Илбирс «За вклад в национальный кинематограф» получит Нуртай Борбиев — 2016
 «Ак илбирс»: три картины претендуют на звание лучшего фильма ЦА
 Отечественный «Оскар» нашел своих обладателей
 Стали известны имена победителей национальной кинопремии «Ак Илбирс-2016»

Ак Илбирс
События 13 мая
Май 2016 года
2016 год в Киргизии
Кинопремии 2016 года